Mit Baureihe 335 wurden oder werden verschiedene Diesellokomotiven bezeichnet:
 DB-Baureihe Köf III (Deutschland)
 Vossloh Euro 4000 (Spanien)